Виктор Максимович Барабáш (19 декабря 1926, с. Осиновка Приморского края — 22 октября 2010, Ярославль) — советский администратор, первый секретарь Ярославского горкома КПСС в 1964-1974 гг.

Биография 
3 ноября 1943 г. в Ярославле был призван в Красную Армию, участник войны. Демобилизовался в апреле 1951 г.

Окончив институт, получил профессию инженера-технолога. Выдвинут на партийную работу.

В декабре 1964 г. избран первым секретарём Ярославского городского комитета КПСС. Содействовал развитию индустрии и благоустройству Ярославля. Был введён в строй автомобильный мост через Волгу, возрождён университет, открылась экспозиция художественного музея на Волжской набережной (в Губернаторском доме), построены дворцы культуры моторного завода и нефтеперерабатывающего завода, Дворец спорта «Торпедо», кинотеатр «Октябрь», новое здание областной библиотеки, гостиница «Юбилейная».

В 1974—1988 гг., работая третьим секретарём Ярославского обкома КПСС, курировал сферу капитального строительства, выполнение программы  строительства дорог на селе. Делегат XXIV съезда КПСС. Неоднократно был депутатом областного Совета народных депутатов.

Жена - Валентина Григорьевна Барабаш (Рославцева), библиотекарь.

Награды 
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

Сочинения 
 Школа партийности. М.: Советская Россия, 1972. 112 с.

Похороненные в Ярославской области
Первые секретари Ярославского горкома КПСС
Делегаты XXIV съезда КПСС
Делегаты XXIII съезда КПСС